Go West (band), Brits popduo
 Go West (album van Go West), album van dit duo
 Go West (album van Village People), album van de Village People
 Go West (nummer), nummer van de Village People, gecoverd door de Pet Shop Boys
 Go West (1925), film met Buster Keaton
 Go West (1940), film van de Marx Brothers
 Go West (2005), Bosnische film
 Go West (videospel), een videospel gebaseerd op de Lucky Luke strips